Deux navires de la Marine royale néerlandaise ont reçu le nom de HNLMS Abraham Crijnssen, d'après le commodore Abraham Crijnssen :

le , un dragueur de mines de classe Jan van Amstel prêté à la Royal Australian Navy entre 1942 et 1943 ;
le , une frégate de classe Kortenaer en service de 1983 à 1997.

Abraham Crijnssen